Лембер () — эстонская фамилия.

 Лембер-Богаткина, Валли (1921—2016) — эстонская художница.
 Лембер, Мати (род. 1985) — эстонский футболист.
 Лембер, Юрий Эйнартович (1961—2023) — эстонско-русский учитель математики.